Elixir le maléfique est la vingtième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 

Sibylline se rend dans les bois de saint Mathieu pour hériter de la maison de sa tante Hortense qui a été dévorée par un renard. Elle rencontre alors un étrange et mystérieux personnage surnommé Élixir qui les sauve d'un renard et les emmène chez feu Hortense. En plein milieu de la nuit, Taboum et les bijoux de Grossac, un rat de la région, disparaissent. Sibylline, immédiatement soupçonnée, est mise en prison. Le véritable malfrat est en fait Élixir qui grâce à un corbeau et à la vipère Colombine vole et accuse les gens de la région. Il tente alors de tuer Taboum prisonnier chez lui mais rate et le laisse s'échapper. Sibylline est délivrée par Hortense bel et bien vivante mais déguisée en martien. Les trois souris réunis viennent à bout d’Élixir et de ses sbires et font rétablir la vérité.

Personnages

Historique 
Cette histoire est à mon avis la plus intense de la série. Avec cet épisode Raymond Macherot fait son adieux à ses lecteurs de Sibylline. En fait, Élixir est le premier récit de ce que certains appelle "le Grand récit Fantastique". Cette histoire marque le retour de Macherot qui après une dépression se remet sur sa table à dessin. Il veut alors changer de style ; on passe des histoires poétiques et amusantes à un fantastique noir  tout droit sortit des contée de fée. Élixir introduit d'une certaine manière cette période. Il faut dire que les lecteurs avaient été déjà surpris de voir Macherot tuer les 5 cravates noires et d'avoir fait un dessin si sombre pour une histoire de noël. Ce récit parait en 1977 dans Spirou. Les lecteurs découvriront ensuite en 1980, Burokratz le vampire, un récit qui surprendra tout le monde. Où est passée la poésie de Macherot ? Pour beaucoup, Burokratz et tous les récits qui suivront ne sont que dérisions d'un maître fatigué. Mais en fait ce "Grand récit Fantastique", quand on l'analyse bien, se relève alors comme un nouveau genre et un ultime chef-d’œuvre de Macherot.

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1977
Histoire publiée pour la première fois en 1978